Concattedrale di San Maurizio – nel rione Porto Maurizio
Collegiata di San Giovanni Battista – nel rione Oneglia